

Geografia 
 Spagna
 Las Rozas de Madrid –  comune nella comunità autonoma di Madrid
 Las Rozas de Valdearroyo – comune nella comunità autonoma della Cantabria
 Rozas de Puerto Real – comune nella comunità autonoma di Madrid

Persone 
 José Pérez de Rozas – religioso, storico, diplomatista, poliglotta e matematico spagnolo
 Juan Manuel de Rozas – militare argentino, governatore di Buenos Aires
 María Teresa de Vallabriga y Rozas – nobildonna spagnola, consorte di Luigi Antonio di Borbone-Spagna